Франц Бальтазар фон Линдерн (; 1682—1755) — немецко-французский врач и ботаник.

Биография 
Франц Бальтазар фон Линдерн родился 1 марта 1682 года в городе Буксвиллер. Он был одним из восьми детей в семье аптекаря. С 1700 года учился в Страсбурге, затем — в Галле, Лейпциге, Виттенбурге, Эрфурте и Йене. В 1708 году получил степень доктора за работу, посвящённую заболеваниям кости. После этого Линдерн вернулся в Страсбург, где стал преподавать.

Линдерну принесли известность несколько книг по медицине на немецком языке, в том числе неоднократно переиздававшаяся Der Venus-Spiegel, описывающая заболевания, передающиеся половым путём. Помимо медицины, Линдерн увлекался изучением ботаники, он был директором Страсбургского ботанического сада. В 1728 году он издал книгу Tournefortius Alsaticus, в которой описал множество растений флоры Альзаса, основываясь на системе классификации Турнефора. В 1747 году эта книга была переиздана под названием Hortus Alsaticus.

25 апреля 1755 года Франц фон Линдерн скончался.

Некоторые научные работы 
 Tournefortius Alsaticus. 1728
 Hortus Alsaticus. 1747

Таксоны растений, названные в честь Ф. Б. фон Линдерна 
В его честь названы роды растений:

Примечания

Литература 
 Dictionnaire des sciences médicales. Biographie médicale. Vol. 6. Paris, 1824.

Ботаники Германии
Ботаники по алфавиту
Ботаники XVIII века